Сергей Иванович Донченко (род. 17 марта 1964) – советский и российский учёный в области метрологии частотно-временных измерений, доктор технических наук, профессор, полковник. Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений.

Биография 
Сергей Иванович Донченко родился 17 марта 1964 года. В 1986 году окончил Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского.

С 1981 по 2011 годы работал в «32-м Государственном научно-исследовательском испытательном институте Министерства Обороны РФ», где прошёл путь от младшего научного сотрудника до начальника института.

Более 30 лет занимается метрологией частотно-временных измерений. В 1994 году ему присуждена учёная степень кандидата технических наук, в 2005 году – доктора технических наук. В 2009 году присвоено учёное звание профессора. 

С марта по июнь 2011 года работал заместителем директора по научной работе Института прикладной астрономии РАН.

С июня 2011 года является генеральным директором ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений». За время его руководства институтом был утверждён модернизированный Государственный эталон времени и частоты, проведена модернизация Государственного первичного специального эталона единицы длины, созданы сверхточные оптические часы, многоцелевой специальный измерительный комплекс на базе радиобезэховой экранированной камеры, который обеспечивает испытания космической и иной сверхчувствительной аппаратуры в условиях отсутствия помех, а также проведён ряд других мероприятий.

Входит в состав Совета главных конструкторов предприятий разработчиков и производителей навигационной аппаратуры.

Является действительным членом Метрологической академии, членом президиума Российской Метрологической Академии, членом президиума Союза метрологов и приборостроителей.

С 2000-х годов неоднократно выступал оппонентом на защите диссертаций в Московском авиационном институте.

Женат, имеет двоих детей.

Награды 
 Почётная грамота Главы Солнечногорского муниципального района (2014).
 Почётная грамота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (2014).
 Памятная медаль МГС (2017).

Библиография 
Автор более 100 научных работ, среди которых:
 Денисенко О. В., Донченко С. И., Еремин Е. В. Комплекс эталонов и средств измерений для испытаний аппаратуры потребителей космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. // Измерительная техника. 2003. № 2. С. 25-31.
 Донченко С. И. Метод определения систематического изменения частоты генератора, расположенного на движущемся объекте. // Измерительная техника. 2004. № 10. С. 27-30.
 Блинов И. Ю., Денисенко О. В., Добровольский В. И., Донченко С. И. Возможности использования сигналов космической навигационной системы ГЛОНАСС для проверки стандартов времени и частоты. // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2004. Т. 2. № 4. С. 56.
 Лотонов М. А., Донченко С. И., Федотов В. Н. Неопределенность в локации подвижных объектов. // Измерительная техника. 2005. № 3. С. 18-19.
 Донченко C. И., Денисенко О. В., Насибулин М. Ш., Федотов В. Н. Определение погрешностей навигационной аппаратуры потребителей в дифференциальном режиме на основе применения имитационного моделирования навигационного поля. // Измерительная техника. 2007. № 11. С. 17-19.
 Лотонов М. А., Донченко С. И., Федотов В. Н. Оценка погрешности определения псевдодальности в спутниковой радиолокации. // Измерительная техника. 2010. № 3. С. 34-36.
 Рыжков А. В., Донченко С. И., Иванов А. В., Колтунов М. Н., Савчук А. В., Шварц М. Л. Передача сигналов времени по сети связи общего пользования. // Электросвязь. 2010. № 12. С. 42-47.
 Донченко С. И., Блинов И. Ю., Сильвестров И. С. Комплекс средств фундаментального и метрологического обеспечения ГЛОНАСС. // Мир измерений. 2012. № 4. С. 12-20.
 Донченко С. И., Щипунов А. Н., Балаханов М. В. Основные направления развития эталонной базы физико-технических и радиотехнических измерений в областях и видах измерений, закрепленных за ФГУП «ВНИИФТРИ». // Вестник метролога. 2013. № 1. С. 9-14.
 Донченко С. И., Щипунов А. Н., Блинов И. Ю. Современное состояние эталонной базы Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли и комплекса средств фундаментального обеспечения ГЛОНАСС. // Труды Института прикладной астрономии РАН. 2013. № 27. С. 184-189.
 Донченко С. И., Щипунов А. Н., Денисенко О. В., Сильвестров И. С., Федотов В. Н., Гончаров А. С. Метрология в системе ГЛОНАСС: текущее состояние и перспективы развития. // Альманах современной метрологии. 2014. № 1. С. 48-63.
 Донченко С. И., Блинов И. Ю., Гончаров А. С., Норец И. Б. Современное состояние и перспективы развития эталонной базы Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли. // Измерительная техника. 2015. № 1. С. 5-8.
 Донченко С. И., Щипунов А. Н., Денисенко О. В., Блинов И. Ю., Федотов В. Н., Сильвестров И. С. Текущее состояние и перспективы развития средств фундаментального и метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС. // Измерительная техника. 2018. № 1. С. 3-8.

Примечания 

Метрологи СССР
Метрологи России